Municipio de Downs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Downs (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Downs (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.